Tupã, entidade da mitologia tupi-guarani.

Localidades

Tupã (São Paulo)

Esportes
Tupã Futebol Clube

Desambiguação